Villejean peut faire référence à :

 Le quartier Villejean - Beauregard à Rennes ;
 La station Villejean - Université du métro de Rennes.

Homonymie de toponyme